Pailly (Vaud), municipi al districte del Gros-de-Vaud (cantó de Vaud, Suïssa)
 Pailly (Yonne), municipi al departament del Yonne (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Le Pailly, municipi al departament de l'Alt Marne (regió de Gran Est, França)